Amilly est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Amilly, commune française du département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire ;
 Amilly, commune française du département du Loiret, en région Centre-Val de Loire.

Homophonie 
 Amillis, commune française de Seine-et-Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France